Dix peut faire référence au nombre 10 ou à l'année 10 (voir aussi  et 1910), mais aussi :

Lieux 
Aux États-Unis :
 Dix, New York
 Dix, Nebraska
 Dix, Illinois
 Fort Dix, centre militaire du New Jersey
En Suisse :
 Le val des Dix et le lac des Dix dans le canton du Valais.

Personnalités 
 Beulah Marie Dix (1876-1970), scénariste américaine
 Dorothea Dix (1802–1887), activiste américaine
 Dorothy Dix (1870–1951), journaliste américaine
 Eulabee Dix (1878-1961), peintre miniaturiste américaine
 John Adams Dix (1798–1879), général américain
 Otto Dix (1891-1969), peintre expressionniste allemand
 Richard Dix (1893-1949), acteur et producteur américain
 Ronnie Dix (1912-1998), footballeur anglais
 Shane Dix (1960-), écrivain de science-fiction australien

Sigles 
 Le Digital/Intel/Xerox, consortium entre DEC, Intel et Xerox, créé pour encadrer les normes du protocole Ethernet, avant l'IEEE.
 Le Danish Internet Exchange Point, point d'échange de trafic Internet
 Le DIX Deutscher Immobilien Index, indice de la propriété allemand

Album 

 10, un album des Stranglers sorti le  ;
 10, un album de LL Cool J sorti le  ;

Autres 
 Groupe Dix10 ou Dix10, un collectif d'artistes français
 Société des Dix, société historique canadienne
 Otto Dix, une formation russe de darkwave
 10, une web-série de Jean-Laurent Chautems
 Dix est une valeur de carte à jouer
 Le numéro du département français de l'Aube
 Le numéro de modèle de l'avion McDonnell Douglas DC-10
 
 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Homonymie de patronyme